Cymopterus bipinnatus är en flockblommig växtart som beskrevs av Sereno Watson. Cymopterus bipinnatus ingår i släktet Cymopterus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
bipinnatus